Muang Pakxan kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Pakxan (distrikt), Bolikhamsai, 
 Muang Pakxan (provinshuvudstad), Bolikhamsai, 

Robotskapade Laosförgreningar